

Polska 
 Załom – część Szczecina
 Szczecin Załom – przystanek kolejowy
 Załom – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów 
 Załom – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa
 Jaskinia Załom – dawna nazwa Jaskini na Ścianie
 załom – formy terenu oddzielające od siebie sąsiadujące ze sobą terasy rzeczne

Niemcy 
Załom - górnołużycka nazwa miejscowości Sohland an der Spree